Да́льнее — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Дальнее — село в Карабалыкском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.
 Дальнее — село в районе Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Дальнее — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Дальнее — до 2017 г. название села Аманконыр в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Дальнее — название села Бектас Аркалыкской горадминистрации Костанайской области до 1990-х годов.

Россия 
 Дальнее — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 2001 году.
 Дальнее — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Дальнее — село в Лиманском районе Астраханской области.
 Дальнее — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Дальнее — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Дальнее — посёлок в Гвардейском городском округе Калининградской области.
 Дальнее — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Дальнее — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Дальнее — деревня в Можайском районе Московской области.
 Дальнее — село в Михайловском районе Приморского края.
 Дальнее — село в городском округе Южно-Сахалинск Сахалинской области.
 Дальнее — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Дальнее — посёлок в Колпашевском районе Томской области.
 Дальнее — село в Наурском районе Чечни.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Дальнее — село в Первомайском районе.
 Дальнее — исчезнувшее село в Сакском районе.
 Дальнее — исчезнувшее село в Кировском районе.

Севастополь 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Дальнее — село в Нахимовском районе.

Украина 
 Дальнее — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Дальнее — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Дальнее — село в Кегичевском районе Харьковской области.
 Дальнее — посёлок в Нижнесерогозском районе Херсонской области.

Озёра 
 Дальнее — озеро в Белозерском районе Вологодской области.
 Дальнее — озеро в Каргасокском районе Томской области.
 Дальнее — озеро в Забайкальском крае.
 Дальнее — озеро в Вилючинском городском округе Камчатки.
 Дальнее — озеро в Елизовском районе на полуострове Камчатка.
 Дальнее — озеро в городе Петропавловск-Камчатский на Камчатке.

Другое 

 Дальнее — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Дальнее — месторождение каменного угля на Чукотке.

См. также 
 Дальнее Поле
 Дальное
 Ближнее
 Дальняя
 Дальний